Johan I är namnet på flera regenter:

 Ivan Asen I, tsar av Bulgarien 1189–1196
 Kalojan, även känd som Ivan I, tsar av Bulgarien 1197–1207
 Johan utan land, herre över Irland 1177–1216 och kung av England 1199–1216
 Johan Sverkersson, kung av Sverige 1216–1222
 Johan I, hertig av Brabant 1267–1294
 Johan I, greve av Holland 1296–1299
 Johan den postume, kung av Frankrike i fem dagar från sin födsel till sin död 15–20 november 1316
 Ivan I, storfurste av Moskva 1325–1340
 Johan I, kung av Portugal 1385–1433
 Johan I Albrekt, kung av Polen 1492–1501
 Johan I av Brandenburg, markgreve av Brandenburg 1220-1266.

Regentnamn

de:Liste der Herrscher namens Johann#Johann I.
eo:Johano (regantoj)